Тюильри может значить:

 Тюильри — дворец французских королей в центре Парижа.
 Тюильри — сад в центре Парижа, в 1-м округе.
 Тюильри — станция парижского метрополитена.